Il singolare  dello  Sporting Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Potito Starace ha battuto in finale Máximo González 7–6(4), 6–3.

Teste di serie

  Máximo González (finale)
  Potito Starace (campione)
  Frederico Gil (primo turno)
  Diego Junqueira (primo turno)

 Kevin Kim (primo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Marcos Daniel (primo turno)
 Simon Greul (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sporting Challenger 2009